Cabreiros pode referir-se a:
Cabreiros (Arouca) — freguesia do concelho de Arouca, Portugal
Cabreiros (Braga) — freguesia do concelho de Braga, Portugal

Desambiguações de topônimos